Пётр Зырянов:
 Зырянов, Пётр Антонович (1874 — после 1923) — депутат II Государственной думы Российской империи.
 Зырянов, Пётр Данилович (род. 1733) — екатеринбургский купец 2-й гильдии, бургомистр екатеринбургской ратуши, первый Екатеринбургский городской голова.
 Зырянов, Пётр Иванович (1911—1989) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы, гвардии ефрейтор.